Гды́ня (, , , ) — город на севере Польши. Население — 247,8 тыс. жителей (2014). Вместе с Гданьском и Сопотом образует агломерацию Труймясто (, «Трёхградье»)

История 

Гдыня — молодой город. Он возник после Первой мировой войны на месте старинной, известной ещё с 1253 года, рыбацкой деревушки, от которой и получил своё название. Тогда Польша получила выход к морю, но Данциг не вошёл в её состав (он имел особый статус свободного города). Поэтому новый морской порт стали строить в Гдыне. Акт о строительстве порта Сейм утвердил 23 сентября 1922 года — этот день отмечается как день рождения Гдыни. Первый морской корабль вошёл в порт Гдыни в 1923 году. Между 1923 и 1926 годами население нового города выросло с 1000 до 100 000 жителей.

Во время Второй мировой войны город был оккупирован немецкими войсками, назвавшими его Готенгафен (прежняя рыбацкая деревня называлась по-немецки Gdingen). Порт и верфи были полностью разрушены во время войны, но после её окончания были быстро восстановлены заново.

Гдыньская судоверфь имени Парижской коммуны строила танкеры и рудовозы для стран социалистического блока, порт стал главной военно-морской базой ВМС Польши. В 1970 году на верфях вспыхнула серия забастовок и массовых беспорядков из-за резкого увеличения цен на все товары.

Транспорт 

В Гдыне есть городской троллейбус.

Пассажирские перевозки между Гдыней и другими городами Труймяста обеспечивают специальные электрички. Имеется узловая пассажирская железнодорожная станция Гдыня-Главная.

Достопримечательности 
 В Гдыне на вечной стоянке установлены два музейных корабля — эсминец «Блыскавица» (, молния) и учебный парусник «Дар Поможа» (, дар Поморья)
 Трёхградский ландшафтный парк
 Кладбище Защитников Побережья (польск. Cmentarz Obrońców Wybrzeża) — на Кладбище находятся могилы защитников Гдыни, которые погибли во время боев в марте 1945 года, а также более тысячи могил солдат Красной армии, погибших при освобождении города. Здесь же находится Памятник Благодарности, перенесенный на Кладбище из Сквера Костюшко.
 Гдыньский Аквариум
 Музей эмиграции
 Музей военного флота
 Научный Центр EXPERYMENT — Центр является мастерской для детей и взрослых, в которой они могут сами провести эксперименты, знакомясь с законами природы. В Центре EXPERYMENT экспонаты спроектированы интерактивно, чтобы посетители могли сами, в безопасных условиях проводить эксперименты и исследовать явления из разных областей науки.
 Памятник Джозефу Конраду
 Музыкальный театр им. Дануты Бадушковой
 Городской театр им. Гомбровича
 Gdynia Film Festival (Кинофестиваль Гдыни, польск. Gdynia — Festiwal Filmowy)

Архитектура 
В Гдыне много образцов архитектуры начала 20-го века, особенно монументализма и раннего функционализма, а также модернизма. Исторический городской план центра города был разработан Адамом Кунцевичем и Романом Фелинским в 1926 году.  Центральная ось Гдыни построена вокруг улицы 10 Лютего, площади Костюшки и Южного пирса. Структура города призвана подчеркнуть связь Гдыни и Польши с Балтийским морем. Примерами модернистской архитектуры являются здания Банка Польши и многие многоквартирные дома (каменицы).

Архитектура центральной Гдыни была вдохновлена ​​работами европейских архитекторов, таких как Эрих Мендельсон, и иногда ее сравнивают с Белым городом Тель-Авива. Центр Гдыни стал символом современности, но был включен в список исторических памятников Польши и является кандидатом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известные персоны 
 Венда, Тадеуш Апполинарий (1863—1948) — польский инженер-проектант и строитель морских портов в Гдыни.
 Адам Дарский (род. 1977) — вокалист black/death metal-группы Behemoth.
 Островский, Казимеж (1917—1999) — польский художник, педагог.
 Семдянова, Галина Георгиевна (1947—2011) — белорусский политик.

См. также 
 Волнения в Польше (1970-1971)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Гдыня
 
 
 
 
 

 
Порты Балтийского моря
Военные порты
Порты Польши
История Германии
Города на правах повета Поморского воеводства